Drugie zawody indywidualne Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w sezonie 2015 odbyły się w niemieckim Hinterzarten. Konkurs drużynowy rozegrano 7 sierpnia, konkurs indywidualny i kwalifikacje do niego zostały rozegrane dzień później.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Konkurs drużynowy

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Hinterzarten

Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2015
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hinterzarten
2015 w Niemczech